Sulęcin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Sulęcin, un powiat
 Sulęcin, une gmina
 Sulęcin, une ville

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Sulęcin, un village

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Sulęcin, un village